L'Alta Valle del Tevere o Altotevere è il primo tratto della valle del fiume Tevere, che si estende fisicamente dalle sorgenti del fiume sul Monte Fumaiolo fino all'abitato di Montecastelli, nel comune di Umbertide. Politicamente comprende tutto il comune di Umbertide.

Orografia
Orograficamente il territorio è delimitato dall'Alpe di Catenaia a nord-ovest, dall'Alpe della Luna a nord-est e dalla catena collinare del preappennino a ovest. Tre importanti valichi mettono in comunicazione il fondovalle con la vicina area adriatica: Viamaggio verso Rimini, Bocca Trabaria verso Urbino e Bocca Serriola verso Fano. Sul fondovalle convergono le valli degli affluenti laterali del Tevere; i principali sono i torrenti Afra, Singerna e Cerfone. I maggiori centri della valle sono Città di Castello e Sansepolcro.

Suddivisione
Amministrativamente divisa tra Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria, l'Alta Valle del Tevere costituisce, dal punto di vista geografico, sociale ed economico, un unico bacino nel quale vivono circa 109.000 abitanti, di cui 31.000 nella parte toscana e 78.000 in quella umbra. Amministrativamente l'Alta Valle del Tevere comprende anche i comuni di Badia Tedalda (in Valmarecchia), Sestino (nella Valle del Foglia) ed Umbertide, per cui il totale degli abitanti del comprensorio altotiberino tosco-umbro supera i 100.000.
Attraversata longitudinalmente dal fiume Tevere, la valle è solcata nella stessa direttrice dalla strada di grande comunicazione E45 e da una linea della Ferrovia Centrale Umbra, la Sansepolcro-Terni.

Voci correlate
Valtiberina
Valle del Tevere

Valli dell'Umbria
Valli della Toscana
Valli dell'Emilia-Romagna
Tevere